Кубок Болгарії з футболу 1970—1971 — 31-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге поспіль здобув Левські-Спартак (Софія).

1/16 фіналу 

|}

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1970–1971
Болгарія
Болгарія
1970 у болгарському спорті
1971 у болгарському спорті